Jamestown může odkazovat k:

USA
 Jamestown (Virginie) – první anglická kolonie v Severní Americe, která přežila těžkou dobu svých začátečních let (založeno 1607)
 Jamestown (New York) – město v americkém státě New York
 Jamestown (Severní Dakota) – město v americkém státě Severní Dakota
 Jamestown (Tennessee) – město v americkém státě Tennessee

ostatní
 Jamestown (Svatá Helena) – hlavní město ostrova Svatá Helena
 Jamestown (Jižní Austrálie) – město v Jižní Austrálii
 Jamestown (Ghana) – část hlavního města Ghany Accra kolem původní britské pevnosti
 Jamestown (Západní Dunbartonshire) – vesnice v oblasti Západní Dunbartonshire ve Skotsku

 Jamestown (loď) – americká loď, která 26. června 1881 ztroskotala u islandského Hafniru